Ambiorix (persoon), koning van de Gallische stam de Eburonen
Ambiorix (schoenen), Belgisch schoenenmerk
Ambiorix (bier), een bier van Brouwerij Slaghmuylder